Gagers heißen folgende geographischen Objekte:

 Gagers (Alling), Ortsteil der Gemeinde Alling, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Gagers (Bad Kohlgrub), Ortsteil der Gemeinde Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Gagers (Friedberg), Ortsteil der Stadt Friedberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

 Gagers (Gemeinde Telfes), Ortschaft von Telfes im Stubai, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Gagers (Lana), denkmalgeschützter Hof in Lana, Südtirol